El nombre de ermita del Cristo del Calvario puede aludir a alguno de los siguientes edificios:

 Ermita del Cristo del Calvario, en el municipio de Alcudia de Crespins.
 Ermita del Cristo del Calvario, en el municipio de Eslida.
 Ermita del Cristo del Calvario, en el municipio de Tabernes de Valldigna.